Église Saint-Ambroix peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Ambroix, Douadic

Saint-Ambroix